Il doppio  del Mitsubishi Electric Cup 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Daniele Bracciali e David Marrero erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Johan Brunström e Frederik Nielsen hanno battuto in finale Jamie Delgado e Jonathan Marray 5–7, 6–2, [10–7].

Teste di serie

  Philipp Marx /  Frank Moser (semifinali)
  Brian Battistone /  Treat Conrad Huey (primo turno)

  Johan Brunström /  Frederik Nielsen (campioni)
  Jamie Delgado /  Jonathan Marray (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Mitsubishi Electric Cup 2011